Ксилоспонгий, или терсорий, также «губка на палочке» — древнеримское средство гигиены для вытирания ануса после дефекации, представляющее из себя деревянную палку (греч. , xylon) с закрепленной на одном из концов морской губкой (греч. , spongos).

В общественных туалетах терсорий был общим. Чтобы очистить губку, ее мыли в ведре с раствором воды и соли или уксуса. Из-за этого в уборных появлялась питательная среда для бактерий, приводящая к распространению болезней.

В античности ксилоспонгий использовали в том числе в роли туалетной щетки.

В Банях семи мудрецов, что в римском районе Остии, находится фреска II века с первым известным упоминанием данного слова (u) taris xylosphongio. В начале II века в папирусном письме Клавдия Теренция его отцу Клавдию Тибериану встречается слово xylospongium

В середине I века Сенека записал о германском гладиаторе, который совершил самоубийство с помощью терсория. Гладиатор спрятался в уборной амфитеатра, воткнул деревянную палку в глотку и задохнулся.

Примечания

Литература 
 Марк Валерий Марциал, Epigrammata, Liber 12,48,7.
 Richard Neudecker: Die Pracht der Latrine. Zum Wandel öffentlicher Bedürfnisanstalten in der kaiserzeitlichen Stadt. — Pfeil-Verlag, München, 1994 (Studien zur antiken Stadt, Bd. 1). — ISBN 3-923871-86-4. — S. 36—37.
 Gilbert Wiplinger: Der Gebrauch des Xylospongiums — eine neue Theorie zu den hygienischen Verhältnissen in römischen Latrinen // SPA. SANITAS PER AQUAM. Tagungsband des Internationalen Frontinus-Symposiums zur Technik- und Kulturgeschichte der antiken Thermen Aachen, 18—22 März 2009. — Peeters, Leiden 2012. — ISBN 978-90-429-2661-5. — S. 295—304.

Культура Древнего Рима
Культура Древней Греции
Санитария